Maximillion Pegasus es un personaje ficticio del manga y la serie anime Yu Gi Oh!. Conocido como Pegasus J. Crawford en la versión japonesa, Pegasus ejerce como el villano principal durante la primera temporada y realiza apariciones en todas las demás temporadas, así como también en Yu-Gi-Oh! La película: Pirámide de la luz. Igualmente, aparece en Yu-Gi-Oh! 3D Lazos Más Allá del Tiempo, donde es el objetivo del villano de la película, Paradox. Además, la trama del spin off, Yu-Gi-Oh! R, gira en torno a él, y también toma participación en varios episodios de Yu-Gi-Oh! GX.
   
Pegasus hace su primera aparición en el primer capítulo de la primera temporada, perfilándose rápidamente como el villano principal de la misma al raptar el alma de Sugoroku Mutō (Solomon Muto en las versiones internacionales), abuelo del protagonista Yūgi Mutō, para forzar al último a participar en su torneo de Duelo de Monstruos, en el Reino de los Duelos. A partir de entonces, Maximillion Pegasus se convierte en el eje central de la historia, tomando el control de la Corporación Kaiba, forzando a Seto Kaiba, al raptar a su hermano menor Mokuba, sólo para luego tomar su alma, tras lo cual enfrenta a Kaiba en un Duelo, derrotándolo y tomando su alma también.

Poco a poco se revelan las conexiones de Pegasus con los Artículos del Milenio (llamados así en el doblaje hispanoamericano y Objetos Milenarios en el doblaje para España) y sus ambiciones de revivir a su difunta esposa a través de ellos, así como que es poseedor de uno de los míticos artefactos, el Ojo del Milenio (Ojo Milenario en el doblaje para España), el cual le permite leer la mente de las demás personas y disponer de los poderes del Reino de las Sombras. 

Pegasus permanece controlando todo en su Reino de los Duelistas, hasta que finalmente se ve obligado a enfrentar a Yūgi Mutō, en un Duelo de Sombras, en el cual Yūgi se halla al borde de la derrota, pero a pesar de todo logra vencerlo. Tras este Duelo, Pegasus queda gravemente debilitado y por tanto es incapaz de sostener un nuevo duelo de Sombras con Yami Bakura, resultando derrotado y quebrantado de salud, perdiendo además su Ojo del Milenio. De hecho, en el manga se supone que Pegasus fallece a causa de esta confrontación, pero en el anime continuará apareciendo en numerosas ocasiones.

Descripción

Aspecto físico 
Físicamente, Pegasus es un hombre alto, de piel pálida, con su cabello largo y liso, arreglado de tal forma que con él se le cubre su lado izquierdo del rostro, a fin de ocultar el hecho de que es el portador del Ojo del Milenio, y la marca que quedaría en su rostro al perder este, y de color blanco, que lo hacen parecer como un hombre canoso y de avanzada edad, a pesar de poseer escasos veinticuatro años al inicio de la serie y treinta ya para la nueva generación de Yu Gi Oh! GX. Maximillion Pegasus, posee ojos color marrón ocre y una voz ligeramente aguda.

Es impecable en su apariencia, siempre usando trajes formales, todos esmóquines de dos piezas, para ser precisos, siempre acompañados de cuellos tortugas, corbatines o camisas con cuellos anchos, arreglados siempre con un lazo liviano. Su apariencia y estilo tan delicado y elegante han llevado a que sea considerado por otros personajes como excesivamente cuidadoso de su apariencia, tal como Joey Wheeler, quien se refiere a él como "ostentosa prima donna".

Personalidad 
Pegasus posee una muy característica y peculiar forma de ser. En extremo elegante, sutil, afable, carismático y sigue un estilo aristocrático. No obstante, estos elementos se contradicen con otros también presentes en su perfil, como es su desmedida afición por los dibujos animados y su personalidad burlona. No obstante, la realidad es que Pegasus es un estratega incomparable, que tiende a atacar la seguridad de su oponente mediante su impredecible personalidad, al mismo tiempo que se vale de su habilidad de leer sus mentes, todo para aplicar una suerte de psico-terror, que quebranta la confianza de sus enemigos. 

Además, Pegasus actúa con las demás personas, menospreciándolas y juega con sus sentimientos, sus intereses y las mueve a antojo y conveniencia, todo simplemente para conseguir lo que desea. De hecho, el tomar indiscriminadamente las almas de quien el desee tal como el abuelo de Yūgi Mutō, los hermanos Kaiba o May Valentine, demuestra este aspecto.

No obstante, tras ser vencido por Yūgi Mutō, la personalidad de Pegasus cambia radicalmente. Su tradicional egocentrismo y exceso de confianza, así como su actitud burlona y despreciativa para con los demás, abre paso a un nivel elevado de lealtad, ayudando a Yūgi Mutō en numerosas ocasiones y manteniendo un perfil inusitado de honorabilidad. Sin embargo, su estilo calculador y de pragmático estratega permanece intacto.

Habilidades 
Pegasus es un estratega y manipulador inigualable. De hecho, su estilo de pelea es lo bastante efectivo como para derrotar a Yugi en su primer Duelo con él y llevarlo hasta el límite en el segundo. También es quien logra derrotar a Kaiba, quien al inicio de la serie es considerado el mejor Duelista del mundo. Su conocimiento absoluto sobre el Duelo de Monstruos es de por sí otra ventaja, resultado de ser él el creador de dicho juego. Además, posee numerosas cartas únicas, jamás sacadas a la luz pública.

Igualmente, también es bien sabido que es un congraciado y extraordinario artista, siendo no sólo el creador sino también el diseñador de todas las cartas existentes hasta entonces en el juego, incluyendo cartas sagradas como lo son los Dioses Egipcios. 

Además, cabría destacar que Pegasus no se limita en habilidad al Duelo de Monstruos, pues en la serie, juega y derrota a Duke Devlin en su propio Juego de Dados de Monstruos con total facilidad. Igualmente, se hace referencia en su historia de vida que siempre fue en extremo inteligente y muy hábil en todo tipo de juegos.  

Pegasus posee una inmensa habilidad estratégica, inteligencia y una insuperable capacidad planificadora y previsiva, ciertamente todas habilidades intelectuales, si se quiere naturales, pero su Ojo del Milenio, le concede una serie de habilidades sobrenaturales. Entre ellas, estarían la capacidad de controlar a conveniencia las almas de otras personas, el acceso al Reino de las Sombras y sus poderes, la capacidad de crear ilusiones y leer mentes.

Historia

Inicios 
Pegasus nació en una familia noble y acaudalada, miembro de la alta sociedad y se educó para desempeñarse como tal. Igualmente, desde sus inicios, se mostró extremadamente hábil para con la pintura, el arte y el dibujo, desarrollándose en esa área y dando a conocer su talento en el ámbito. 

Es en su juventud, conoce a Cecilia (su esposa en el anime y novia en el manga), de quien automáticamente queda perdidamente enamorado y con quien hace planes futuros. En el anime llegan a casarse, pero ella fallecerá poco después, dando como resultado un trauma a la psique de Pegasus y marcando el comienzo de su obsesión por recuperarla.

Esta obsesión lo lleva a viajar por el mundo en búsqueda de alguna forma de revivirla, lo que la conduce a Egipto, donde conoce a Shadi, quien lo guía hasta una tumba subterránea donde le otorga el Ojo del Milenio y se entera de la versión primitiva del Duelo de Monstruos. Aprende entonces rápidamente a explotar los poderes que le concede su nuevo Artículo y se adiestra en los Duelos de Sombras. Finalmente, comienza ambicionar el poseer los siete artículos del milenio, para así usar su poder para alcanzar su máximo objetivo, la resurrección de su querida Cecilia.

Es por entonces que Pegasus decide tomar por modelo al Juego de Sombras de los antiguos egipcios y crea el Duelo de Monstruos diseñando todas las cartas y fundando Ilusiones Industriales. Poco se imaginaba Pegasus, un auto convencido artista, que resultaría tan eficiente como hombre de negocios, al comercializar en todos los aspectos su nueva invención, la cual se convierte en extremo popular.

Para entonces, Maximillion Pegasus, ya convertido en multimillonario y en el creador del juego más afamado, así como su mejor Duelista, pone en marcha su plan, mediante el cual aspiraría a apropiarse de todos los Artículos Milenarios.

Yu Gi Oh!

Primera temporada 
Maximillion Pegasus hace su primera aparición en el primer capítulo de la serie, cuando se le informa acerca de la derrota de Seto Kaiba a manos de Yūgi Mutō, lo cual despierta el interés del ya gran magnate empresarial, en el joven. Así pues Pegasus, ordena se le envíe a Yūgi Mutō una cinta, junto con las cartas, las estrellas y el guante requeridos para participar en el torneo del Reino de los Duelistas. Con el fin de forzar a Yugi a assitir al mismo, Pegasus, lo reta a un Duelo a través del video que resultó estar hechizado por él, de esta manera sostiene un enfrentamiento con Yugi, limitado por un período de tiempo, durante el cual Pegasus mantiene en su totalidad el control del Duelo y ello sin incurrir en mucho esfuerzo, llevando a Yugi a la derrota por falta de tiempo y luego tomando el alma de su abuelo, a sabiendas de que el joven Yugi iría al Reino de los Duelistas a recuperarlo. 

Ya en el Reino de los Duelistas, Pegasus controla su torneo a través de manipulaciones y despiadados métodos. En el proceso, Pegasus además obtiene el control de la Corporación Kaiba y secuestra a Mokuba, para asegurar el proceso de fusión entre Ilusiones Industriales y la Corporación Kaiba, atrayendo a Kaiba al Reino de los Duelistas, donde lo usa para que derrote a Yugi y lo deje fuera del torneo, sólo para luego derrotarlo y quitarle su alma, tal y como a Mokuba.

Pegasus permanece inmutable durante los cuartos de final y la semifinal. Además, atrapa el alma de May Valentine y luego pasa a enfrentarse con Yūgi Mutō en la Gran Final, en la cual finalmente resulta vencedor Yūgi Mutō, tras lo cual Pegasus se ve obligado a cumplir con su palabra y liberar todas las almas que había capturado. Asimismo, sufre un severo quebranto de salud a causa de un Duelo de Sombras con Yami Bakura.

Segunda y tercera temporada 
Con el comienzo del torneo de Ciudad Batalla,s la imagen de Pegasus queda relegada a simples referencias o recuerdo, dado que no tiene participación activa en los sucesos en curso. No obstante, continuamente se le nombra pues los Dioses Egipcios se tornan en el eje central de la historia y él fue quien para fine prácticos creó dichas cartas.

Igualmente, cuando Yugi y sus amigos quedan atrapados en el mundo virtual de Noah y Gozaburo Kaiba, en la tercera temporada, es nombrado varias veces.

Cuarta temporada 
En la cuarta temporada, Pegasus aparece nuevamente al ser desafiado por Mai Valentine, quien ahora sirve a Dartz, a un Duelo usando el Sello de Oricalcos, con lo cual le arrebata su alma. No obstante, Pegasus hace alarde de su habilidad como estratega al dejar un mensaje y una carta a Yugi, clave para que este enfrente a Dartz.

Quinta temporada 
En la última temporada, Pegasus hace recurrentes apariciones a manera de consejero y aliado de Yugi y sus amigos en su lucha contra el Reino de las Sombras y su creador y amo absoluto, el mortífero Zorc Necrophades.

Curiosidades y méritos 
 Al comienzo de la primera temporada de Yu Gi Oh! (anime), Pegasus ejerce no sólo como el creador del Duelo de Monstruos, sino que es considerado como el mejor Duelista del mundo, tal y como se afirma en el capítulo 3 de la serie. Además, demuestra en numerosas ocasiones cuán poderoso es en el susodicho, derrotando a Yūgi Mutō, en el capítulo 2 y a Seto Kaiba en los capítulos 26 y 27, todo ello con una increíble facilidad. 
Antes de comenzar su duelo con Kaiba, Yugi dice: “No hay nada más noble que pelear por alguien que amas” refiriéndose a Kaiba tratando de rescatar a su hermano. Lo curioso es que, en el fondo Pegasus lo hacía por Cecilia. Por ello ambos tenían una causa noble.
 Pegasus sólo ha perdido tres Duelos en su vida, el primero con Yūgi Mutō, el Rey de los Juegos, el segundo con May Valentine, considerada como la Mejor Duelista femenina del mundo y quien además recibió la decisiva ayuda del poder del Oricalcos en dicho Duelo y el último con Seto Kaiba, quien resultó estar poseído por el mismísimo dios Anubis, por lo cual fue él último quien de hecho logra vencerlo.

 Pegasus es el único personaje de la serie original de Yu Gi Oh! que ha tenido un Duelo contra dos contrincantes simultáneamente. Esto ocurrió en Yu Gi Oh! GX, cuando enfrentó al Dr. Velian Crowler y a Jean-Louis Bonaparte, consiguiendo derrotarlos sin el menor problema. 

 Pegasus venció fácilmente a Duke Devlin en su propio Juego de Dados del Calabozo, en su primera confrontación, que además era la primera vez que lo jugaba y de hecho, acababa de conocer el juego. 

 Pegasus es un Duelista temido por prácticamente todos en el mundo del Duelo de Monstruos. Así pues, se ve cómo en la primera temporada de Yu Gi Oh! es objeto del temor de Joey Wheeler, del mismo Yūgi Mutō, de May Valentine y hasta el mismo Seto Kaiba. A su llegada a la Isla del Reino de los Duelistas, le explica a Yūgi que con Pegasus no se puede dar el lujo de cometer errores:

 En la versión del manga, Pegasus fallece tras los sucesos ocurridos en el Reino de los Duelos y luego su hijo adoptivo y protegido Yako Tenma, trata de revivirlo en Yu Gi Oh! R, buscando además vengarse del mismoYūgi, mientras que, por otro lado, en el anime Pegasus sigue vivo y en lo progresivo será un crucial aliado de Yūgi y sus amigos.

 Pegasus es poseedor de las más raras cartas del Duelo de Monstruos. De hecho, es la única persona además del mismo Yūgi Mutō que ha tenido en su poder las tres cartas de Dioses Egipcios al mismo tiempo (aunque nunca llegó a usarlas). Además, es responsable de que las tres Bestias Sagradas que aparecen en Yu Gi Oh! GX, sean resguardadas en la Academia de Duelos, así como es quien está detrás de la designación de Jaden Yuki y varios estudiantes de la Academia como los Guardianes de las Llaves Sagradas que protegen la bóveda donde dichas bestias se encuentran.  Además frecuentemente es visto en la saga detrás de la custodia, creación o cualquier otro asunto relativo a cartas extremadamente poderosas o raras del juego, tal como en la película de Yu-Gi-Oh! La película: Pirámide de la luz, donde él es poseedor de la Pirámide de la Luz y las dos Esfinges que puede Invocar, trío de cartas capaz de vencer a los Dioses Egipcios. 

 A pesar de que Pegasus es un Duelista prodigio, este se excluye del listado de los mejores duelistas del mundo, al afirmar que los cinco mejores duelistas del planeta según él son 1° Yūgi Mutō, 2° Seto Kaiba, 3° Joey Wheeler, 4° Astro Fénix y 5° Jesse Anderson. Esto probablemente se deba al hecho de que al ser él quien creó el Duelo de Monstruos le concede una serie de ventajas en extremo amplias.

Evaluación como Duelista 
Maximillion Pegasus es indudablemente un Duelista extremadamente poderoso, poseedor de las más raras cartas del Duelo de Monstruos, cartas únicas y que nunca han salido al público, caso de sus cartas Toon y de "Renunciado". Igualmente, Pegasus ha derrotado a numerosos Duelistas como Yūgi Mutō, Seto Kaiba, Velian Crowler, Jean-Louis Bonaparte, Bandido Keith, entre otros y para el inicio de la serie, además de ser el creador del juego, es considerado como el mejor Duelista del mundo.

Pegasus sólo ha perdido tres Duelos en su vida, el primero con Yūgi Mutō, el Rey de los Juegos, el segundo con May Valentine, considerada como la Mejor Duelista femenina del mundo y quien además recibió la decisiva ayuda del poder del Oricalcos en dicho Duelo, sin lo cual probablemente no habría obtenido la victoria; y el último con Seto Kaiba, quien resultó estar poseído por el mismísimo dios Anubis, por lo cual fue él último quien de hecho logra vencerlo, no Kaiba per se.

Su estilo de Duelo combina eficientemente elaboradas estrategias con el poder de ataque y tiende a usarlos de tal forma de reducir las opciones de su adversario, imitándolo de diferentes formas, tal como prohibirle usar Cartas Mágicas, de Trampa, efectos de monstruos o usar los mismos en Posición de Defensa o Ataque. Igualmente, tiende a usar frecuentemente las cartas de sus adversarios en su contra, y prácticamente todos sus monstruos disponen de efectos especiales que contribuyen a solidificar sus elaboradas estrategias.

Igualmente, Pegasus tiende a manipular a su adversario, así como romper su confianza y hacerlo perder el control de la situación, tratando de controlar los factores externos que giran entorno al Duelo y gracias a su extravagante e intimidante personalidad, esto es patente de todos sus Duelos.

Fuentes 

Personajes de Yu-Gi-Oh!
Empresarios ficticios
Villanos ficticios
Millonarios ficticios
Personajes masculinos en anime y manga